

Personnalités 

 Alexandre Roszak (1931-1998), footballeur français ;
 Cecylia Roszak (1908-2018), religieuse polonaise, Juste parmi les nations ;
 Theodore Roszak (1933-2011), historien et sociologue américain.